Stord se puede referir a:
 Stord, municipio de Hordaland.
 Stord, isla del municipio homónimo.